La Lega Nazionale B 1949-1950, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del Cantonal Neuchâtel.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1950-1951.
      Retrocessa in Prima Lega 1950-1951.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Cantonal Neuchâtel e Young Boys promosse in Lega Nazionale A.
 Thun e Brühl retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 
  Classifica e marcatori su RSSSF.

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1950 2